Михаил Андреевич Жутиков (1911—1969) — советский конструктор вооружений, лауреат Сталинской премии. 

Член ВКП(б) с 1932 г.

Родился 18 января 1911 года в поселке Уршель. Окончил Уршельскую школу.
Как комсомольский активист в 1930 г. получил направление на рабфак в Ленинград.

С 1932 г. курсант лётного военного училища в городе Энгельс. В 1936—1941 гг. курсант артиллерийской Академии Красной Армии имени Дзержинского по специальности «Военные приборы» (Ленинград, затем Москва, диплом с отличием).

Направлен на испытательный Донгузский полигон в г. Чкалов. С 22 июня 1941 года начальник полигона. В 1942 году призван в действующую армию и назначен заместителем командира 58-й зенитно-артиллерийской дивизии.
Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

В 1945 г. направлен на работу в Главное артиллерийской управление Вооруженных Сил СССР.

В 1951 году присуждена Сталинская премия 2-й степени в области приборостроения (ПУАЗО-5).

Умер 18 февраля 1969 года в Москве, похоронен на Востряковском кладбище.

Источники 
 Жутиков Михаил Андреевич
 http://schurs.mkdou.ru/subdmn/schurs/images/vr/70/1004257.pdf

Похороненные на Востряковском кладбище